Wahlkreis Nordhausen steht für folgende Landtagswahlkreise in Thüringen:

 Wahlkreis Nordhausen I
 Wahlkreis Nordhausen II